El Festival de la Cançó d'Eurovisió Júnior 2007 va ser la 5a edició de la versió infantil d'Eurovisió, celebrat a l'estadi Ahoy de la ciutat de Rotterdam, Països Baixos el 8 de desembre de 2007, amb la participació de 17 països (3 més que l'edició anterior). Els presentadors van ser Sipke Jan Bousema i Kim-Lian van der Meij.

Participants i resultats

Taula de Puntuacions

Màximes puntuacions 
Els països que van rebre 12 punts (màxima puntuació) van ser:

Curiositats 
 Espanya es retira, encara que fins ara havia sigut el millor país del festival.
 Armènia va dedicar la seua cançó a un equip de futbol de la lliga espanyola, al FC Barcelona.
 Aquest any, Bielorússia va guanyar per segona vegada.

Mapa dels països participants

Debuts

Retirades

Enllaços externs 
 Web oficial (en anglès)

Referències 

2007